Den Namen Lantsch führen folgende Orte:
 die Gemeinde Lantsch/Lenz im Kanton Graubünden, Schweiz
 Lantsch sut; rätoromanischer Name der Gemeinde Haldenstein im Kanton Graubünden, Schweiz
 die Katastralgemeinde Lantsch (Gemeinde Breitenau) in der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Steiermark, Österreich